Talāni Rash kan syfta på följande platser:

Irak 

 Jabal Talānī Rash, bergstopp, Arbil, 
 Qimmat Talānah Rash, bergstopp, Sulaymaniyya, 

Robotskapade Irakförgreningar